Etan
 Etan (moszaw)
 Etan (imię)

Osoby o imieniu Etan
 Etan Broszi
 Etan Ginzburg
 Etan Kabel
 Etan Liwni